Manchester State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Manchester State Park (Kalifornien), siehe Mendocino County
 Manchester State Park (Washington)